Индивидуальная гонка на 15 километров среди женщин в биатлоне на зимних Олимпийских играх 2014 года прошла 14 февраля. В соревнованиях приняли участие 82 спортсменки из 32 стран. Местом проведения гонки стал лыжно-биатлонный комплекс «Лаура». Соревнования начались в 18:00 по местному времени (UTC+4). 

Второе олимпийское золото в Сочи завоевала Дарья Домрачева. Бронзовую медаль получила ещё одна белорусская спортсменка — Надежда Скардино.

Медалисты

Соревнование

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте Зимних Олимпийских игр